Esta é a lista de prefeitos e vice-prefeitos do município de Araçariguama, no estado brasileiro de São Paulo.

Araçariguama